Республіка Брешія ()  - тимчасова французька клієнтська республіка в Італії. Заснована 18 березня 1797 року, після французької окупації Брешії та Бергамо, увійшла до складу Цизальпійської республіки 20 листопада 1797 року.

Примітки 

Історичні держави Італії